Ел Мадронал има више значења:

 Ел Мадронал (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мадронал (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мадронал (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику